Жуве () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Жуве, Луи (1887—1951) — французский актёр и режиссёр.
 Жуве, Мишель Марсель (1925—2017) — французский физиолог. См. также